Hyperphara är ett släkte av fjärilar. Hyperphara ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Björnspinnare
Hyperphara